Ciro Immobile ()  un fotbalist italian care evoluează la clubul italian Lazio și pentru Echipa națională de fotbal a Italiei pe postul de atacant.

Statistici

Palmares

Club 

Pescara
 Serie B (1): 2011–12

Tineret 
Juventus
 Torneo di Viareggio (2): 2009, 2010

Individual 
 Golgheter Torneo di Viareggio (1): 2010
 Torneo di Viareggio - cel mai bun jucător (1): 2010
 Golgheter în Serie A (1): 2013–14 (22 de goluri)
 Golgheter în Serie B (1): 2011–12 (28 goals)
 Gran Galà del calcio AIC (1):
Cel mai bun jucător din Serie B: 2012

Referințe

Italieni în viață
Fotbaliști italieni
Atacanți
Fotbaliști ai cluburilor din Italia
Fotbaliști ai cluburilor din Germania
Fotbaliști internaționali italieni
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai lui Juventus
Fotbaliști ai Genoa CFC
Fotbaliști ai lui Lazio Roma